Gatz ist

ein Familienname:

 Christiane Gatz (* 1958), deutsche Hochschullehrerin für Molekularbiologie der Pflanze
 Erwin Gatz (1933–2011), katholischer Theologe und Rektor des Campo Santo Teutonico in Rom
 Stephan Gatz (* 1955), deutscher Jurist

ein Ortsname:

 der deutsche Name des polnischen Ortes Gać (Słupsk) in der Woiwodschaft Pommern (Gatz, Kreis Stolp/Pommern)

ein Firmenname:

 Gatz (Kanadier), ein seit 1962 tätiges Unternehmen für glasfaserverstärkte Wanderkanadier

Siehe auch:
 GAZ